złotawiec (Euthystira) – rodzaj prostoskrzydłego
 złotawiec (Protaetia (Cetonishema)) – podrodzaj chrząszczy, reprezentowany w Polsce przez złotawca okazałego